Paradiesbach ist der Name folgender Gewässer:

 Paradiesbach (Kohlbächle), rechter Zufluss des Kohlbächles (zum Röhrichbächle, zur Brettach, zum Kocher) bei Baad, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Paradiesbach (Pleiße), rechter Zufluss der Pleiße bei Crimmitschau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Paradiesbach (Vils), linker Zufluss der Vils bei Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern